Passow – comune tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Passow – frazione della città tedesca di Schwedt/Oder, nel Brandeburgo